Проста́я трёхча́стная фо́рма — музыкальная форма, состоящая из трёх частей, первая из которых является периодом, а остальные части – не сложнее, чем период. Является одной из самых совершенных и универсальных музыкальных форм.

Название частей 
1 часть – "экспозиция", или "первая часть"

2 часть – "середина", реже "разработка"

3 часть – "реприза"

Применение 
В простой трёхчастной форме могут быть написаны отдельные произведения (инструментальные и вокальные миниатюры, романсы).Также данная форма может выступать составной частью более крупных форм или замкнутой частью циклических произведений (например, по одной из трактовок, 4-я часть симфонии № 4 Чайковского написана именно в простой трёхчастной форме (с кодой)).

Размеры 
От миниатюрных (например, 2-я часть сонаты № 20 Бетховена – 8+4+8) до крайне масштабных (примеры: Чайковский, симфония № 6, часть 4; Рахманинов, концерт для фортепиано с оркестром №2, часть 2)

Классификация

По репризности

Простая трёхчастная репризная форма (A–B–A)

Простая трёхчастная безрепризная форма (A–B–C) 
Встречается крайне редко.

По типу середины

С развивающей серединой 

 Транспонированная середина (материал 1-й части, но в другой тональности)
 Середина как связка-переход к репризе
 Середина-разработка (предполагает серединный тип изложения – вычленение элементов темы, неустойчивый тональный план и т. д.)

С контрастной серединой 
Контрастная серединка как правило структурно оформлена (является периодом).

С составной серединой 

 сочетает элементы развивающей и контрастной середины
 строится из нескольких новых тем.

По типу репризы

С точной репризой (A–B–A)

С варьированной репризой (A–B–A1) 
Варьирование предполагает незначительные изменения, которые могут быть

 мелодическими,
 фактурными,
 гармоническими,
 полифоническими,
 динамическими,
 регистровыми,
 тональными,
 структурными и т. д.

С динамизированной репризой (A–B–A1) 
Предполагаются значительные изменения.

По масштабу репризы 

 Реприза по размерам равна 1-й части
 Сжатая реприза
 Расширенная реприза